Lesienice – dzielnica Lwowa, w rejonie łyczakowskim
 Lesienice – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim